Der Name Vuisternens steht für verschiedene Orte in der Schweiz:
die Gemeinde Vuisternens-devant-Romont im Kanton Freiburg, 1842 E. 
die Gemeinde Vuisternens-en-Ogoz im Kanton Freiburg, 757 E.